Tomoya Ōsawa ist der Name folgender Personen:

* Tomoya Ōsawa (Fußballspieler, 1984) (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Tomoya Ōsawa (Fußballspieler, 2002) (* 2002), japanischer Fußballspieler